Petko Petkov (1946–2020) bolgár válogatott labdarúgó, edző
 Petko Petkov (1958) olimpiai ezüstérmes bolgár röplabdázó